Сеттинг ():
 Сеттинг — среда, в которой происходит действие; место, время и условия действия медиапродукта, например, настольной или компьютерной игры.
 Сеттинг — условия окружающей обстановки и внутреннего настроя, определяющие получаемые ощущения и переживания при приёме психоактивных веществ.
 Сеттинг — необходимые для психотерапевтического сеанса условия и ограничения, накладываемые на процесс его проведения.

См. также 

 Теория установления повестки дня ()